Danail Marinov Mitev (Bulgaars: Данаил Маринов Митев) (Stara Zagora, 11 januari 1984) is een Bulgaarse voetballer die speelde als aanvaller.

Carrière
Mitev speelde in de jeugd van BS Zagora alvorens voor deze ploeg zijn profdebuut te maken in 2002. Hij speelde er 5 seizoenen alvorens naar Lokomotiv Sofia te trekken. Nadien speelde hij nog voor Hapoel Bnei Sachnin, Sliema Wanderers en Mosta FC.

Statestieken

Referenties

Bulgaars voetballer